Ilden har flere betydninger:

 Ilden – bestemt form af ild; primær betydning
 Ilden (film fra 1914) – film eller manuskript af Urban Gad
 Ilden (film fra 1916) – af Giovanni Pastrone